Alpha Lake bezeichnet mehrere

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Alpha Lake (Minnesota), See im Cook County
 Alpha Lake (Montana), See im Flathead County